Delaware pode significar:

 Delaware, estado americano
 Rio Delaware, um rio nos Estados Unidos
 Baía de Delaware
 Delawares, povo nativo americano
 Delaware City, cidade no estado de Delaware
 Delaware (Iowa), cidade no estado de Iowa
 Delaware (Ohio), cidade no estado de Ohio
 Delaware (Oklahoma), cidade no estado de Oklahoma
 Delaware Water Gap, cidade no estado da Pensilvânia
 Delaware Blue Coats, equipe de basquetebol dos Estados Unidos
 Colônia de Delaware, antiga colônia britânica
 Gaivota-de-delaware, uma espécie de gaivota da família Laridae
 Lenapes, também conhecidos por "Índios do Delaware"
 Línguas delaware, um subgrupo das línguas algonquinas
 Litoral de Delaware
 Vale do Delaware, termo referente à área metropolitana de Filadélfia
 Washington Crossing the Delaware, quadro pintado por Emanuel Gottlieb

Ver também

Desambiguações de topônimos